TMEM57 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 664 амінокислот, а молекулярна маса — 76 178.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки